Smithville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Smithville (Arkansas)
Smithville (Georgia)
Smithville (Mississippi)
Smithville (Missouri)
Smithville (Ohio)
Smithville (Oklahoma)
Smithville (Tennessee)
Smithville (Texas)